Ве́лько Пе́трович:
 Петрович, Велько (1780—1813) — один из лидеров сербского освободительного движения.
 Петрович, Велько (1884—1967) — сербский писатель, поэт, искусствовед.